

Малий Бучек — село в гміні Рихталь Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Малий Бучек — село в гміні Ліпка Злотовського повіту Великопольського воєводства